Бабамурат Аманов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1917 году в кишлаке Умур. Член КПСС с 1941 года.

С 1930 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1930—1991 гг. — колхозник в колхозе "Янги-Юль", секретарь Тельнакчинарского сельсовета, участник Великой Отечественной войны, секретарь партийной организации и председатель Совета урожайности колхоза имени Чкалова, председатель колхоза, генеральный директор территориально-агропромышленного объединения "Коммунизм" Сариасийского района Сурхандарьинской области

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го созывов, народным депутатом СССР.

Умер 23 октября 1987 года.

Литература 
 Аманов Бабамурат // Энциклопедия хлопководства в 2 томах. — Главная редакция Узбекской советской энциклопедии, 1985 — Том 1. — C. 61

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Народные депутаты СССР
Председатели колхозов
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Депутаты сельских советов СССР